Le grade de vice-amiral est un grade militaire d'un certain nombre de marines de guerre francophones. Bien que portant le même nom, ces grades ne sont pas équivalents dans la hiérarchie :
 vice-amiral ou viceadmiraal de la marine belge est, selon la normalisation de l'OTAN, un grade OF-8 ;
 vice-amiral ou vice-admiral de la Marine royale canadienne est, selon la normalisation de l'OTAN, un grade OF-8 ; 
 vice-amiral de la Marine nationale française est, selon la normalisation de l'OTAN un grade OF-7 ;
 vice-amiral d'escadre de la Marine nationale française est, selon la normalisation de l'OTAN un grade OF-8, soit le supérieur direct du vice-amiral français mais l'équivalent du vice-amiral canadien ou belge.

On trouve une traduction littérale de vice-amiral dans d'autres marines non francophones, ces grades ne sont pas tous équivalents entre-eux :
 Vizeadmiral, dans les marines allemandes, (code OTAN : OF-8) ;
 vice admiral, dans la marine australienne, (code OTAN : OF-8) ;
 viceadmiral, dans la marine croate ;
 viceadmiral dans la marine danoise ;
 vice almirante, dans la marine espagnole, (code OTAN : OF-7) ;
 vice admiral, dans la marine des États-Unis, (code OTAN : OF-8) ;
 , dans la force maritime d'autodéfense japonaise, (code OTAN : OF-8);
 , dans la marine impériale japonaise ;
 vice-Admiraal, dans la marine néerlandaise, (code OTAN : OF-8) ;
 wiceadmirał, dans la marine polonaise, (code OTAN : OF-7) ;
 vice-almirante, dans la marine portugaise, (code OTAN : OF-8) ;
 vice admiral, dans la marine du Royaume-Uni, (code OTAN : OF-8) ;
 vitse-admiral, Вице-адмирал, dans les marines de Russie ou d'URSS, (code OTAN : OF-7).

Voir aussi 
 Amiral
 
 Codes OTAN des grades des officiers des marines militaires